Egg (album), het eerste album van de band Egg
Egg (band), een Britse, progressieve-rockband (1970-1975) 
Egg (label), een platenlabel
Egg (2018), Amerikaanse film uit 2018 

Informatiebeveiliging:
Egg, een egg of shellcode: instructies die een aanvaller probeert uit te voeren op een computer die gekraakt wordt

Geografie:
Egg (berg), een 3219 meter hoge berg op de Oostenrijks-Italiaanse grens
Egg (Vorarlberg), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg 
Egg (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Zürich
Egg an der Günz, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Egg (eiland), een eiland in Alaska

Persoon:
Oscar Egg, Zwitsers wielrenner